Le Val (Doubs)
Le Val (Var)
ook: 
Le Val-David, Eure 
Le Val-d'Ajol, Vogezen
Le Val-d'Esnoms, Haute-Marne  
Le Val-de-Gouhenans, Haute-Saône  
Le Val-de-Guéblange, Moselle 
Le Val-Saint-Germain, Essonne 
Le Val-Saint-Père, Manche 
Le Val-Saint-Éloi, Haute-Saône